

Toponyme 

 Leme, un quartier de la zone sud de la ville de Rio de Janeiro ;
 Leme, une ville de l'État de São Paulo (Brésil).

Patronyme 

 Sebastião Leme da Silveira Cintra (1882-1942), archevêque et cardinal brésilien ;
 Elton Leme (né en 1960), avocat environnemental, botaniste et professeur brésilien.

Patronyme brésilien